

Cinema 
 Tess of the Storm Country – film del 1914 diretto da Edwin S. Porter
 La ragazza del West (Tess of the Storm Country) – film del 1922 diretto da John S. Robertson
 La madonnina del porto (Tess of the Storm Country) – film del 1932 diretto da Alfred Santell
 Tess of the Storm Country – film del 1960 diretto da Paul Guilfoyle

Letteratura 
 Tess of the Storm Country – romanzo di Grace Miller White del 1909